Список аэропортов штата Калифорния Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"
|-valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
!class="unsortable"| Кат.
! Пасс./год
|-bgcolor=#CCCCCC
|colspan="7" align="center"| Важнейшие аэропорты (PR)
|-valign=top
| Аркейта / Юрика
| ACV
| ACV
| KACV
| Arcata Airport
| P-N
|align=right| 105 969 
|-valign=top
| Бейкерсфилд
| BFL
| BFL
| KBFL
| Meadows Field
| P-N
|align=right| 164 399 
|-valign=top
| Бербанк
| BUR
| BUR
| KBUR
| Bob Hope Airport
| P-M
|align=right| 2 950 625 
|-valign=top
| Карлсбад
| CRQ
| CLD
| KCRQ
| McClellan-Palomar Airport
| P-N
|align=right| 46 909 
|-valign=top
| Чико
| CIC
| CIC
| KCIC
| Муниципальный аэропорт Чико
| P-N
|align=right| 26 146 
|-valign=top
| Кресент-Сити
| CEC
| CEC
| KCEC
| Аэропорт округа Дель-Норте (Аэропорт имени Джека Макнамары)
| P-N
|align=right| 13 694 
|-valign=top
| Фресно
| FAT
| FAT
| KFAT
| Fresno Yosemite International Airport
| P-S
|align=right| 636 030 
|-valign=top
| Империал
| IPL
| IPL
| KIPL
| Imperial County Airport (Boley Field)
| P-N
|align=right| 11 627 
|-valign=top
| Inyokern
| IYK
| IYK
| KIYK
| Inyokern Airport
| P-N
|align=right| 12 292 
|-valign=top
| Лонг-Бич
| LGB
| LGB
| KLGB
| Аэропорт Лонг-Бич (Daugherty Field)
| P-S
|align=right| 1 415 410 
|-valign=top
| Лос-Анджелес
| LAX
| LAX
| KLAX
| Международный аэропорт Лос-Анджелеса
| P-L
|align=right| 30 101 685 
|-valign=top
| Модесто
| MOD
| MOD
| KMOD
| Modesto City-County Airport (Harry Sham Field)
| P-N
|align=right| 48 448 
|-valign=top
| Монтерей
| MRY
| MRY
| KMRY
| Monterey Peninsula Airport
| P-N
|align=right| 215 764 
|-valign=top
| Окленд
| OAK
| OAK
| KOAK
| Международный аэропорт Окленда
| P-M
|align=right| 7 144 107 
|-valign=top
| Онтэрио
| ONT
| ONT
| KONT
| Ontario International Airport
| P-M
|align=right| 3 473 308 
|-valign=top
| Окснард
| OXR
| OXR
| KOXR
| Oxnard Airport
| P-N
|align=right| 21 369 
|-valign=top
| Палм-Спрингс
| PSP
| PSP
| KPSP
| Palm Springs International Airport
| P-S
|align=right| 806 645 
|-valign=top
| Реддинг
| RDD
| RDD
| KRDD
| Redding Municipal Airport
| P-N
|align=right| 64 284 
|-valign=top
| Сакраменто
| SMF
| SMF
| KSMF
| Sacramento International Airport
| P-M
|align=right| 5 382 459 
|-valign=top
| Сан-Диего
| SAN
| SAN
| KSAN
| Международный аэропорт Сан-Диего
| P-L
|align=right| 9 138 088 
|-valign=top
| Сан-Франциско
| SFO
| SFO
| KSFO
| Международный аэропорт Сан-Франциско
| P-L
|align=right| 17 272 624 
|-valign=top
| Сан-Хосе
| SJC
| SJC
| KSJC
| Norman Y. Mineta San José International Airport
| P-M
|align=right| 5 255 216 
|-valign=top
| Сан-Луис-Обиспо
| SBP
| SBP
| KSBP
| San Luis Obispo County Regional Airport (McChesney Field)
| P-N
|align=right| 179 782 
|-valign=top
| Санта-Ана
| SNA
| SNA
| KSNA
| John Wayne Airport — Orange County (was Orange County Airport)
| P-M
|align=right| 4 948 789 
|-valign=top
| Санта-Барбара
| SBA
| SBA
| KSBA
| Santa Barbara Municipal Airport
| P-S
|align=right| 415 380 
|-valign=top
| Санта-Мария
| SMX
| SMX
| KSMX
| Santa Maria Public Airport (Capt G. Allan Hancock Field)
| P-N
|align=right| 54 042 
|-valign=top
| Санта-Роза
| STS
| STS
| KSTS
| Charles M. Schulz - Sonoma County Airport
| P-N 
|align=right| 53 910 
|-valign=top
| Стоктон
| SCK
| SCK
| KSCK
| Stockton Metropolitan Airport
| P-N
|align=right| 28 994 
|-bgcolor=#CCCCCC
|colspan="7" align="center"| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|-valign=top
| Мерсед
| MCE
| MCE
| KMCE
| Merced Municipal Airport (MacReady Field)
| CS
|align=right| 6 196 
|-valign=top
| Палмдейл
| PMD
| PMD
| KPMD
| Palmdale Regional Airport / USAF Plant 42
| CS 
|align=right| 5 712 
|-valign=top
| Вайселиэ
| VIS
| VIS
| KVIS
| Visalia Municipal Airport
| CS
|align=right| 4 637 
|-bgcolor=#CCCCCC
|colspan="7" align="center"| Вспомогательные аэропорты (RL)
|-valign=top
| Byron
| C83
|
|
| Byron Airport
| RL
| 
|-valign=top
| Камарильо
| CMA
| 
| KCMA
| Аэропорт Камарильо
| RL
|align=right| 71 
|-valign=top
| Чино
| CNO
| CNO
| KCNO
| Chino Airport
| RL
|align=right| 4 
|-valign=top
| Комптон
| CPM
| CPM
| KCPM
| Аэропорт Комптон/Вудли
| RL
|
|-valign=top
| Конкорд
| CCR
| CCR
| KCCR
| Buchanan Field Airport
| RL
|align=right| 246 
|-valign=top
| Эль-Монте
| EMT
| EMT
| KEMT
| Аэропорт Эль-Монте
| RL
|align=right| 4 
|-valign=top
| Фресно
| FCH
| FCH
| KFCH
| Fresno Chandler Executive Airport
| RL
|align=right| 74 
|-valign=top
| Фуллертон
| FUL
| FUL
| KFUL
| Fullerton Municipal Airport
| RL
|
|-valign=top
| Хаф-Мун-Бэй
| HAF
| HAF
| KHAF
| Half Moon Bay Airport
| RL
|
|-valign=top
| Хауторн
| HHR
| HHR
| KHHR
| Hawthorne Municipal Airport (Jack Northrop Field)
| RL
|align=right| 272 
|-valign=top
| Хэйворд
| HWD
| HWD
| KHWD
| Hayward Executive Airport
| RL
|align=right| 10 
|-valign=top
| Ла-Верне
| POC
| POC
| KPOC
| Brackett Field
| RL
|align=right| 2 
|-valign=top
| Линкольн
| LHM
| 
| KLHM
| Lincoln Regional Airport (Karl Harder Field)
| RL
|align=right| 9 
|-valign=top
| Ливермор
| LVK
| LVK
| KLVK
| Livermore Municipal Airport
| RL
|align=right| 47 
|-valign=top
| Лос-Анджелес
| WHP
| WHP
| KWHP
| Whiteman Airport
| RL
|
|-valign=top
| Напа
| APC
| APC
| KAPC
| Napa County Airport
| RL
|align=right| 2 043 
|-valign=top
| Новато
| DVO
| NOT
| KDVO
| Marin County Airport (Gnoss Field)
| RL
|align=right| 2 
|-valign=top
| Орленд
| O37
|
|
| Haigh Field
| GA
|
|-valign=top
| Пало-Альто
| PAO
| PAO
| KPAO
| Palo Alto Airport of Santa Clara County
| RL
|align=right| 8 
|-valign=top
| Петалума
| O69
|
|
| Petaluma Municipal Airport
| RL
| 
|-valign=top
| Ramona
| RNM
| 
| KRNM
| Ramona Airport
| RL
|align=right| 2 
|-valign=top
| Риверсайд
| RIV
| RIV
| KRIV
| March Air Reserve Base
| RL
|align=right| 26 986 
|-valign=top
| Риверсайд
| RAL
| RAL
| KRAL
| Riverside Municipal Airport
| RL
|align=right| 16 
|-valign=top
| Сакраменто
| SAC
| SAC
| KSAC
| Sacramento Executive Airport
| RL
|align=right| 40 
|-valign=top
| Сакраменто
| MHR
| MHR
| KMHR
| Sacramento Mather Airport
| RL
|align=right| 39 
|-valign=top
| Сан-Бернардино
| SBD
| SBD
| KSBD
| San Bernardino International Airport
| RL
|align=right| 9 
|-valign=top
| 
| SQL
| SQL
| KSQL
| San Carlos Airport
| RL
|align=right| 97 
|-valign=top
| Сан-Диего
| SDM
| SDM
| KSDM
| Brown Field Municipal Airport
| RL
|align=right| 129 
|-valign=top
| Сан-Диего
| MYF
| MYF
| KMYF
| Montgomery Field
| RL
|align=right| 1 
|-valign=top
| Сан-Диего / El Cajon
| SEE
| SEE
| KSEE
| Gillespie Field
| RL
|align=right| 53 
|-valign=top
| Сан-Хосе
| RHV
| RHV
| KRHV
| Reid-Hillview Airport of Santa Clara County
| RL
| 
|-valign=top
| San Martin
| E16 
|
|
| South County Airport of Santa Clara County
| RL
|align=right| 4 
|-valign=top
| Санта-Моника
| SMO
| SMO
| KSMO
| Santa Monica Municipal Airport
| RL
|align=right| 2 445 
|-valign=top
| Торранс
| TOA
| TOA
| KTOA
| Zamperini Field
| RL
|align=right| 27 
|-valign=top
| Апленд
| CCB
| CCB
| KCCB
| Аэропорт Кейбл
| RL
|align=right| 2 
|-valign=top
| Van Nuys
| VNY
| VNY
| KVNY
| Аэропорт Ван Найс
| RL
|align=right| 2 004 
|-bgcolor=#CCCCCC
|colspan="7" align="center"| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|-valign=top
| Альтурас
| AAT
| 
| KAAT
| Муниципальный аэропорт Альтурас
| GA
|align=right| 181 
|-valign=top
| Апл-Валли
| APV
| APV
| KAPV
| Аэропорт Апл-Валли
| GA
| 
|-valign=top
| Atwater
| MER
| MER
| KMER
| Castle Airport
| GA
|align=right| 3 
|-valign=top
| Оберн
| AUN
| AUN
| KAUN
| Муниципальный аэропорт Оберн
| GA
|align=right| 4 
|-valign=top
| Авалон
| AVX
| CIB
| KAVX
| Аэропорт Каталина
| GA
|align=right| 1 
|-valign=top
| Бейкерсфилд
| L45
|
|
| Муниципальный аэропорт Бейкерсфилд
| GA
| 
|-valign=top
| Баннинг
| BNG
| BNG
| KBNG
| Баннинг
| GA
|align=right| 4 
|-valign=top
| Beckwourth
| O02
|
|
| Nervino Airport
| GA
|align=right| 9 
|-valign=top
| Биг-Бир-Сити
| L35
| RBF
|
| Аэропорт Биг-Бир-Сити
| GA
| 
|-valign=top
| Бишоп
| BIH
| BIH
| KBIH
| Региональный аэропорт Восточная Сьерра
| GA
| 
|-valign=top
| Блайс
| BLH
| BLH
| KBLH
| Блайс
| GA
|
|-valign=top
| Бонвилл
| D83 
|
|
| Аэропорт Бонвилл
| GA
|
|-valign=top
| Боррего-Спрингс
| L08
| BXS
|
| Аэропорт Боррего-Вэлли
| GA
|align=right| 2 
|-valign=top
| Броули
| BWC
| BWC
| KBWC
| Муниципальный аэропорт Броули
| GA
|
|-valign=top
| Бриджпорт
| O57
|
|
| Аэропорт Брайант-Филд
| GA
| 
|-valign=top
| Калексико
| CXL
| CXL
| KCXL
| Международный аэропорт Калексико
| GA
|align=right| 2 
|-valign=top
| Калифорния-Сити
| L71
|
|
| Муниципальный аэропорт Калифорния-Сити
| GA
|
|-valign=top
| Кэмерон-Парк
| O61
|
|
| Аэропорт Кэмерон-Парк
| GA
|
|-valign=top
| Сидарвилл
| O59
|
|
| Аэропорт Сидарвилл
| GA
|align=right| 24 
|-valign=top
| Чемегуэви
| 49X
|
|
| Аэропорт Чемегуэви-Вэлли
| GA
|
|-valign=top
| Chester
| O05
|
|
| Rogers Field
| GA
|align=right| 103 
|-valign=top
| Чоучилла
| 2O6
|
|
| Аэропорт Чоучилла
| GA
|
|-valign=top
| Cloverdale
| O60
|
|
| Cloverdale Municipal Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Coalinga
| C80
| CLG
|
| New Coalinga Municipal Airport
| GA
|align=right| 2 
|-valign=top
| Колумбия
| O22
| COA
|
| Аэропорт Колумбия
| GA
|align=right| 37 
|-valign=top
| Колуса
| O08
|
|
| Аэропорт округа Колуса
| GA
|
|-valign=top
| Корнинг
| 0O4
|
|
| Муниципальный аэропорт Корнинг
| GA
|
|-valign=top
| Корона
| AJO
| 
| KAJO
| Муниципальный аэропорт Корона
| GA
| 
|-valign=top
| Covelo
| O09
|
|
| Round Valley Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Даггетт
| DAG
| DAG
| KDAG
| Аэропорт Барстоу-Даггетт
| GA
| 
|-valign=top
| Дэвис
| EDU 
|
|
| University Airport
| GA
|align=right| 4 
|-valign=top
| Дэвис / Woodland / Уинтерс
| 2Q3
|
|
| Yolo County Airport
| GA
|align=right| 12 
|-valign=top
| Делано
| DLO
| 
| KDLO
| Муниципальный аэропорт Делано
| GA
|
|-valign=top
| Динсмор
| D63 
|
|
| Аэропорт Динсмор
| GA
|
|-valign=top
| Доррис
| A32
|
|
| Аэропорт Бьютт-Вэлли
| GA
|
|-valign=top
| Дансмьюир
| 1O6
|
|
| Муниципальный аэропорт Дансмьюир-Мотт
| GA
|
|-valign=top
| Юрика
| O19
|
|
| Kneeland Airport
| GA
|
|-valign=top
| Юрика
| EKA
| EKA
| KEKA
| Murray Field
| GA
|align=right| 152 
|-valign=top
| Фолбрук
| L18
|
|
| Местный аэродром Фолбрук
| GA
|
|-valign=top
| Фолл-Ривер-Миллс
| O89
|
|
| Аэропорт Фолл-Ривер-Миллс
| GA
|align=right| 3 
|-valign=top
| Файрбо
| F34 
|
|
| Аэропорт Файрбо
| GA
|
|-valign=top
| Форт-Джонс
| A30
|
|
| Scott Valley Airport
| GA
|
|-valign=top
| Фортуна
| FOT
| 
| KFOT
| Rohnerville Airport
| GA
|align=right| 26 
|-valign=top
| Франклин
| F72 
|
|
| Аэропорт Франклин-Филд
| GA
|
|-valign=top
| Garberville
| O16
|
|
| Garberville Airport
| GA
|
|-valign=top
| Джорджтаун
| E36 
|
|
| Georgetown Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Грасс-Валли
| GOO 
| GOO
| KGOO
| Nevada County Air Park
| GA
|align=right| 204 
|-valign=top
| Groveland
| E45 
|
|
| Pine Mountain Lake Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Гастин
| 3O1
|
|
| Gustine Airport
| GA
|
|-valign=top
| Хэнфорд
| HJO
| 
| KHJO
| Hanford Municipal Airport
| GA
|align=right| 160 
|-valign=top
| Happy Camp
| 36S
|
|
| Happy Camp Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Hayfork
| F62 
|
|
| Hayfork Airport
| GA
|
|-valign=top
| Хэлдсбург
| O31
|
|
| Healdsburg Municipal Airport
| GA
|
|-valign=top
| Хемет
| HMT
| HMT
| KHMT
| Hemet-Ryan Airport
| GA
|align=right| 2 
|-valign=top
| Холлистер
| CVH 
| HLI
| KCVH
| Hollister Municipal Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Hoopa
| O21
|
|
| Hoopa Airport
| GA
|
|-valign=top
| Independence
| 2O7
|
|
| Independence Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Джексон
| O70
|
|
| Аэропорт округа Амадор (Уэстовер-Филд)
| GA
|
|-valign=top
| Kernville
| L05
|
|
| Kern Valley Airport
| GA
|
|-valign=top
| Кинг-Сити
| KIC
| KIC
| KKIC
| Mesa Del Rey Airport
| GA
|align=right| 3 
|-valign=top
| Лейкпорт
| 1O2
|
|
| Lampson Field
| GA
|
|-valign=top
| Ланкастер
| WJF
| WJF
| KWJF
| General William J. Fox Airfield
| GA
|align=right| 8 
|-valign=top
| Lee Vining
| O24
|
|
| Lee Vining Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Little River
| LLR 
| 
| KLLR
| Little River Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Ломпок
| LPC
| LPC
| KLPC
| Lompoc Airport
| GA
|align=right| 3 
|-valign=top
| Lone Pine
| O26
|
|
| Lone Pine Airport
| GA
|
|-valign=top
| Лос-Банос
| LSN
| LSN
| KLSN
| Los Banos Municipal Airport
| GA
|
|-valign=top
| Lost Hills
| L84
|
|
| Lost Hills Airport (Kern County)
| GA
|
|-valign=top
| Мадера
| MAE
| MAE
| KMAE
| Madera Municipal Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Маммут-Лейкс
| MMH
| MMH
| KMMH
| Mammoth Yosemite Airport
| GA
|align=right| 22 
|-valign=top
| Marina
| OAR
| OAR
| KOAR
| Marina Municipal Airport (was Fritzche AAF)
| GA
|
|-valign=top
| Mariposa
| MPI 
| 
| KMPI
| Mariposa-Yosemite Airport
| GA
|align=right| 2 
|-valign=top
| Мэрисвилл
| MYV
| MYV
| KMYV
| Yuba County Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Мендота
| M90 
|
|
| Mendota Airport
| GA
|
|-valign=top
| Mojave
| MHV
| MHV
| KMHV
| Mojave Airport
| GA
|align=right| 2 
|-valign=top
| Монтегю
| SIY
| SIY
| KSIY
| Siskiyou County Airport
| GA
|align=right| 8 
|-valign=top
| Мюриетта / Тимекула
| F70
| RBK
|
| Аэропорт Френч-Вэлли
| GA
|align=right| 40 
|-valign=top
| Нидлс
| EED
| EED
| KEED
| Needles Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Окдейл
| O27
|
|
| Oakdale Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Oceano
| L52
|
|
| Oceano County Airport
| GA
|
|-valign=top
| Ошенсайд
| OKB
| OCN
| KOKB
| Oceanside Municipal Airport
| GA
|
|-valign=top
| Оровилл
| OVE
| OVE
| KOVE
| Oroville Municipal Airport
| GA
|align=right| 4 
|-valign=top
| Палм-Спрингс / Thermal
| TRM
| TRM
| KTRM
| Jacqueline Cochran Regional Airport
| GA
|align=right| 160 
|-valign=top
| Пасо-Роблес
| PRB
| PRB
| KPRB
| Paso Robles Municipal Airport
| GA
|align=right| 19 
|-valign=top
| Плэйсервилл
| PVF
| PVF
| KPVF
| Placerville Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Портервилл
| PTV
| PTV
| KPTV
| Porterville Municipal Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Quincy
| 2O1
|
|
| Gansner Field
| GA
|align=right| 11 
|-valign=top
| Rancho Murieta
| RIU
| 
| KRIU
| Rancho Murieta Airport
| GA
|
|-valign=top
| Ред-Блафф
| RBL
| RBL
| KRBL
| Red Bluff Municipal Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Реддинг
| O85
|
|
| Аэропорт Бентон-Филд (Аэропорт Бентон-Филд)
| GA
| 
|-valign=top
| Редлендс
| REI
| REI
| KREI
| Redlands Municipal Airport
| GA
|
|-valign=top
| Ридли
| O32
|
|
| Reedley Municipal Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Рио-Виста
| O88
|
|
| Rio Vista Municipal Airport (Baumann Field)
| GA
| 
|-valign=top
| Ruth
| T42 
|
|
| Ruth Airport
| GA
|
|-valign=top
| Сакраменто
| MCC
| MCC
| KMCC
| McClellan Airfield (was McClellan Air Force Base)
| GA
|align=right| 22 
|-valign=top
| Салинас
| SNS
| SNS
| KSNS
| Salinas Municipal Airport
| GA
|align=right| 30 
|-valign=top
| Сан-Андреас
| CPU
| 
| KCPU
| Аэропорт округа Калаверас (Аэропорт имени Маури Расмуссена)
| GA
| 
|-valign=top
| Santa Ynez
| IZA
| SQA
| KIZA
| Santa Ynez Airport
| GA
|align=right| 137 
|-valign=top
| Шафтер
| MIT
| MIT
| KMIT
| Shafter Airport (Minter Field)
| GA
| 
|-valign=top
| Shelter Cove
| 0Q5
|
|
| Shelter Cove Airport
| GA
|
|-valign=top
| Shingletown
| 0Q6
|
|
| Shingletown Airport
| GA
|
|-valign=top
| Саут-Лейк-Тахо
| TVL
| TVL
| KTVL
| Lake Tahoe Airport
| GA
|align=right| 31 
|-valign=top
| Сьюзанвилл
| SVE
| SVE
| KSVE
| Susanville Municipal Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Тафт
| L17
|
|
| Taft Airport (Kern County)
| GA
|
|-valign=top
| Техачапи
| TSP
| TSP
| KTSP
| Tehachapi Municipal Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Трэйси
| TCY
| 
| KTCY
| Tracy Municipal Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Trinity Center
| O86
|
|
| Trinity Center Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Trona
| L72
| TRH
|
| Trona Airport
| GA
|
|-valign=top
| Траки
| TRK
| TRK
| KTRK
| Truckee-Tahoe Airport
| GA
|align=right| 93 
|-valign=top
| Туларе
| TLR
| TLR
| KTLR
| Mefford Field
| GA
|align=right| 5 
|-valign=top
| Тулелейк
| O81
|
|
| Tulelake Municipal Airport
| GA
|align=right| 20 
|-valign=top
| Терлок
| O15
|
|
| Turlock Municipal Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Твентинайн-Палмз
| TNP
| TNP
| KTNP
| Twentynine Palms Airport
| GA
|
|-valign=top
| Юкайа
| UKI
| UKI
| KUKI
| Ukiah Municipal Airport
| GA
|align=right| 1 
|-valign=top
| Вакэвил
| VCB
| VCB
| KVCB
| Nut Tree Airport 
| GA
|align=right| 1 
|-valign=top
| Вайселиэ
| D86 
|
|
| Sequoia Field
| GA
|
|-valign=top
| Уоско
| L19
|
|
| Wasco Airport (Kern County)
| GA
|
|-valign=top
| Уотсонвилл
| WVI
| WVI
| KWVI
| Watsonville Municipal Airport
| GA
|align=right| 3 
|-valign=top
| Weaverville
| O54
|
|
| Weaverville Airport (Lonnie Pool Field)
| GA
| 
|-valign=top
| Уид
| O46
|
|
| Weed Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Уиллитс
| O28
|
|
| Willits Municipal Airport (Ells Field)
| GA
|
|-valign=top
| Уиллоус
| WLW
| WLW
| KWLW
| Willows-Glenn County Airport
| GA
| 
|-valign=top
| Вудлейк
| O42
|
|
| Woodlake Airport
| GA
|
|-valign=top
| Юба-Сити
| O52
|
|
| Sutter County Airport
| GA
| 
|-bgcolor=#CCCCCC
|colspan="7" align="center"| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|-valign=top
| Эдин
| A26
|
|
| Аэропорт Эдин
|
|
|-valign=top
| Агуа-Кальенте-Спрингс
| L54
|
|
| Аэропорт Агуа-Кальенте-Спрингс
|
|
|-valign=top
| Агуа-Дулс
| L70
|
|
| Аэропорт Агуа-Дулс
|
|
|-valign=top
| Алтурас
| A24
|
|
| California Pines Airport
|
|align=right| 1 
|-valign=top
| Angwin
| 2O3
|
|
| Virgil O. Parrett Field (Angwin-Parrett Field) 
|
| 
|-valign=top
| Бейкер
| 0O2
|
|
| Аэропорт Бейкер
|
|
|-valign=top
| Bieber
| O55
|
|
| Southard Field
|
| 
|-valign=top
| Brownsville
| F25
|
|
| Brownsville Airport
|
|
|-valign=top
| Баттонуиллоу
| L62
|
|
| Аэропорт Элк-Хиллс/Баттонуиллоу
|
|
|-valign=top
| Калипатрия
| CLR
| CLR
| KCLR
| Cliff Hatfield Memorial Airport
|
|
|-valign=top
| Чико
| O23
|
|
| Ranchaero Airport
|
|
|-valign=top
| Chiriaco Summit
| L77
|
|
| Chiriaco Summit Airport 
|
|
|-valign=top
| Clarksburg
| C14
|
|
| Borges-Clarksburg Airport
|
|
|-valign=top
| Колинга
| 3O8
|
|
| Harris Ranch Airport
|
|align=right| 5 
|-valign=top
| Коркоран
| CRO
| CRO
| KCRO
| Аэропорт Коркоран
|
|align=right| 175 
|-valign=top
| Death Valley National Park
| L06
|
|
| Furnace Creek Airport
| 
|align=right| 2 
|-valign=top
| Death Valley National Park
| L09
|
|
| Stovepipe Wells Airport
|
| 
|-valign=top
| Desert Center
| L64
|
|
| Desert Center Airport 
|
|
|-valign=top
| Элк-Гроув
| E27
|
|
| Elk Grove Airport
|
|
|-valign=top
| Emigrant Gap
| BLU
| BLU
| KBLU
| Blue Canyon - Nyack Airport
|
|
|-valign=top
| Юрика
| O33
|
|
| Муниципальный аэропорт Юрика
|
|
|-valign=top
| Эксетер
| O63
|
|
| Exeter Airport
|
|
|-valign=top
| Famoso
| L73
|
|
| Poso Airport (Kern County)
|
|
|-valign=top
| Fort Bidwell
| A28
|
|
| Fort Bidwell Airport
|
|
|-valign=top
| Фресно
| E79
|
|
| Sierra Sky Park
|
|
|-valign=top
| Gasquet
| 0O9
|
|
| Ward Field
|
|
|-valign=top
| Gualala
| E55 
|
|
| Ocean Ridge Airport 
|
|
|-valign=top
| Herlong
| H37
|
|
| Herlong Airport
|
|align=right| 6 
|-valign=top
| Hesperia
| L26
|
|
| Hesperia Airport
|
|
|-valign=top
| Холлистер
| 1C9
|
|
| Аэропорт Фрейзер-Лейк
|
|
|-valign=top
| Holtville
| L04
|
|
| Holtville Airport
|
|
|-valign=top
| Hyampom
| H47
|
|
| Hyampom Airport
|
|
|-valign=top
| Jacumba
| L78
|
|
| Jacumba Airport 
|
|
|-valign=top
| Joshua Tree
| L80
|
|
| Roy Williams Airport 
|
|
|-valign=top
| Klamath Glen
| S51
|
|
| Andy McBeth Airport
|
|
|-valign=top
| Лоди
| 1O3
|
|
| Lodi Airport
|
|align=right| 3 
|-valign=top
| Лоди
| L53
|
|
| Lodi Airpark
|
|
|-valign=top
| Лоди
| O20
|
|
| Kingdon Airpark
|
| 
|-valign=top
| Lone Pine
| O26
|
|
| Lone Pine Airport
|
|
|-valign=top
| Маркливилл
| M45
|
|
| Аэропорт округа Алпайн
|
|
|-valign=top
| Montague
| 1O5
| RKC
|
| Montague Airport (Yreka Rohrer Field)
|
|align=right| 1 
|-valign=top
| New Cuyama
| L88
| 
| 
| New Cuyama Airport
|
|
|-valign=top
| Ocotillo Wells
| L90
|
|
| Ocotillo Airport 
|
|
|-valign=top
| Палм-Спрингс
| UDD
| UDD
| KUDD
| Аэропорт Бермуда-Дюнс
|
|align=right| 76 
|-valign=top
| Paradise
| L24
|
|
| Paradise Skypark Airport
|
|
|-valign=top
| Perris
| L65
|
|
| Perris Valley Airport
|
|
|-valign=top
| Pixley
| P27
|
|
| Pixley Airport
|
|
|-valign=top
| Ravendale
| O39
|
|
| Ravendale Airport
|
|
|-valign=top
| Rialto
| L67
|
|
| Rialto Municipal Airport (Miro Field)
| 
|
|-valign=top
| Rio Linda
| L36
|
|
| Rio Linda Airport
|
|
|-valign=top
| Riverside / Rubidoux
| RIR
| RIR
| KRIR
| Flabob Airport
|
|
|-valign=top
| Rosamond
| L00
|
|
| Rosamond Skypark Airport
|
|
|-valign=top
| Salton City
| SAS
| SAS
| KSAS
| Salton Sea Airport
|
|
|-valign=top
| Santa Paula
| SZP
| SZP
| KSZP
| Santa Paula Airport
|
|align=right| 4 
|-valign=top
| Schellville / Sonoma
| 0Q3
|
|
| Sonoma Valley Airport
|
|align=right| 1 
|-valign=top
| Selma
| 0Q4
|
|
| Selma Airport
|
|
|-valign=top
| Shoshone
| L61
|
|
| Shoshone Airport
|
|
|-valign=top
| Sierraville
| O79
|
|
| Sierraville Dearwater Airport
|
|
|-valign=top
| Sonoma
| 0Q9
|
|
| Sonoma Skypark 
|
| 
|-valign=top
| Strathmore
| 1Q1
|
|
| Eckert Field
|
|
|-valign=top
| Susanville
| 1Q2
|
|
| Spaulding Airport
|
|align=right| 10 
|-valign=top
| Tehachapi
| L94
|
|
| Mountain Valley Airport
|
|
|-valign=top
| Tracy
| 1Q4
|
|
| New Jerusalem Airport
|
|
|-valign=top
| Upper Lake
| 1Q5
|
|
| Gravelly Valley Airport
|
|
|-valign=top
| Woodland
| O41
|
|
| Watts-Woodland Airport
|
| 
|-valign=top
| Yucca Valley
| L22
|
|
| Yucca Valley Airport
|
| 
|-bgcolor=#CCCCCC
|colspan="7" align="center"| Прочие государственные и военные аэропорты
|-valign=top
| Bridgeport
| 7CL4
|
|
| MCMWTC Heliport
|
|
|-valign=top
| Camp Roberts
| CA62
|
|
| McMillan Airport
|
|
|-valign=top
| Camp Roberts / San Miguel
| SYL
| SYL
| KSYL
| Roberts AHP
|
|
|-valign=top
| Camp San Luis Obispo
| CSL
| CSL
| KCSL
| O’Sullivan AHP
|
|
|-valign=top
| China Lake
| NID
| 
| KNID
| NAWS China Lake (Armitage Field)
|
|
|-valign=top
| Конкорд
| 60CA
|
|
| Q Area Heliport
|
|
|-valign=top
| Coronado
| CL16
|
|
| Turner Field / Amphibious Base Heliport
|
|
|-valign=top
| Edwards
| EDW
| EDW
| KEDW
| Edwards AFB
|
|align=right| 69 
|-valign=top
| Edwards
| 9L2
|
|
| Edwards AFB Aux. North Base
|
|
|-valign=top
| El Centro
| NJK
| NJK
| KNJK
| NAF El Centro
|
|align=right| 333 
|-valign=top
| Fairfield
| SUU
| SUU
| KSUU
| Travis Air Force Base
|
|align=right| 1 643 
|-valign=top
| Fort Hunter Liggett / Jolon
| HGT
| HGT
| KHGT
| Tusi Army Heliport (Hunter Liggett)
|
|
|-valign=top
| Форт-Ирвинг / Барстоу
| BYS
| BYS
| KBYS
| Аэропорт Бисайкл-Лейк/Форт-Ирвинг
|
|
|-valign=top
| Herlong
| AHC
| AHC
| KAHC
| Amedee Army Airfield (Sierra Army Depot)
|
|
|-valign=top
| Империал-Бич
| NRS
| NRS
| KNRS
| NOLF Imperial Beach (Ream Field)
|
|
|-valign=top
| Лемур
| NLC
| NLC
| KNLC
| NAS Lemoore (Reeves Field)
|
|align=right| 196 
|-valign=top
| Ломпок
| VBG
| VBG
| KVBG
| Vandenberg Air Force Base
|
| 
|-valign=top
| Лос-Аламитос
| SLI
| 
| KSLI
| Los Alamitos Army Airfield
|
|
|-valign=top
| Мэрисвилл
| BAB
| BAB
| KBAB
| Beale Air Force Base
|
| 
|-valign=top
| Маунтин-Вью
| NUQ
| NUQ
| KNUQ
| Moffett Federal Airfield
|
|align=right| 101 

|-valign=top
| Ошенсайд
| NFG
| 
| KNFG
| MCAS Camp Pendleton (Munn Field)
|
|
|-valign=top
| Плезантон
| 4CA3
|
|
| Camp Parks Heliport
|
|
|-valign=top
| Point Mugu
| NTD
| NTD
| KNTD
| NAS Point Mugu
|
|align=right| 2 560 
|-valign=top
| San Clemente Island
| NUC
| 
| KNUC
| NALF San Clemente Island (Frederick Sherman Field)
|
|
|-valign=top
| Сан-Диего
| NKX
| NKX
| KNKX
| MCAS Miramar (Mitscher Field)
|
|align=right| 3 435 
|-valign=top
| Сан-Диего
| NZY
| NZY
| KNZY
| NAS North Island (Halsey Field)
|
|align=right| 3 964 
|-valign=top
| San Nicolas Island
| NSI
| 
| KNSI
| NOLF San Nicolas Island
|
|
|-valign=top
| Twentynine Palms
| NXP
| 
| KNXP
| MCAGCC Twentynine Palms (Outlying Field Seagle)
|
|
|-valign=top
| Викторвилл
| VCV
| VCV
| KVCV
| Southern California Logistics Airport
| 
|align=right| 29 933 
|-bgcolor=#CCCCCC
|colspan="7" align="center"| Закрытые аэропорты (неполный список)
|-valign=top
| Аламида
|
|
|
| NAS Alameda (closed 1997)
|
|
|-valign=top
| Анахайм
|
|
|
| Disneyland Heliport
|
|
|-valign=top
| Санта-Ана
| NZJ
| NZJ
| KNZJ
| MCAS El Toro (decommissioned 1999)
|
|
|-valign=top
| Глендейл
|
|
|
| Grand Central Airport (closed 1959)
|
|
|-valign=top
| Новато
|
|
|
| Hamilton Air Force Base (closed 1988)
|
|
|-valign=top
| Сан-Франциско
|
|
|
| Crissy Field (closed 1974)
|
|
|-valign=top
| Тафт
|
|
|
| Gardner Army Airfield (opened 1941)
|
|
|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год. Аэропорты категории primary разделяются на четыре типа:
 P-L: (большой хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий не менее 1 % общего пассажиропотока США
 P-M: (средний хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0,25 % до 1 % общего пассажиропотока США.
 P-S: (мелкий хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0,05 % до 0,25 % общего пассажиропотока США.
 P-N: (не относится к хабам, ) — аэропорт, обеспечивающий менее 0,05 % общего пассажиропотока США, но имеет пассажиропоток свыше 10 000 человек.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 California Department of Transportation (Caltrans): Division of Aeronautics

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in California — FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network — IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: California

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Калифорния:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Калифорния
Аэропорты